Schäferbach ist der Name folgender Gewässer:

 Schäferbach (Dellbach), rechter Zufluss des Dellbachs (zum Fischbach, zur Kyll in Birresborn) bei Kopp, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Schäferbach (Köllerbach), rechter Zufluss des Köllerbachs in Eiweiler, Gemeinde Heusweiler, Regionalverband Saarbrücken, Saarland
 Schäferbach, alter Name des Schäffernbachs, linker Zufluss der Pinka nach Pinggau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Schäferbach (Uhlenbach), auch Schäfergraben, rechter Zufluss des Uhlenbachs bei Siptenfelde, Stadt Harzgerode, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Schäferbach (Urft), rechter Zufluss der Urft bei Blankenheim-Wald, Gemeinde Blankenheim, Landkreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Schäfbach
 Schäfergraben